Cucullanidae är en familj av rundmaskar. Cucullanidae ingår i ordningen Ascaridida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cucullanidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Cucullanidae